Prva liga Jugoslavije (1955/1956) było 28. edycją najwyższej piłkarskiej klasy rozgrywkowej w Jugosławii. W rozgrywkach brało udział 14 zespołów, grając systemem kołowym. Tytułu nie obroniła drużyna Hajduk Split. Nowym mistrzem Jugosławii został zespół Crvena zvezda Belgrad. Tytuł króla strzelców zdobyli Muhamed Mujić (Velež Mostar), Tihomir Ognjanov (Spartak Subotica) oraz Todor Veselinović (FK Vojvodina), którzy strzelili po 21 goli.

Tabela końcowa

Zobacz też 
 Prva liga Jugoslavije

Bibliografia 
 

1955 w piłce nożnej
1956 w piłce nożnej
Pierwszy poziom rozgrywek piłkarskich w Jugosławii
1956 w Jugosławii
1955 w Europie